«Нічна зміна» (1970) — радянський фільм реж. Леоніда Менакера.
 «Нічна зміна» (1982) — американська кінокомедії реж. Рона Говарда.
 «Нічна зміна» (1990) — американський фільм жахів, знятий за оповіданням Стівена Кінга.
 «Нічна зміна» (2016) — швейцарсько-британський фільм реж. Тобіаса Вебера.